Okręty US Navy o nazwie USS "Shark", pochodzącej od rekina:
 Pierwszy "Shark" (1821) był szkunerem zniszczonym w 1846.
 Drugi "Shark" (1861) był konfederackim szkuneremem zajętym przez United States Navy i później przemianowanym na "George W. Rodgers".
 Trzeci "Shark" (SS-8) był okrętem podwodnym typu Plunger, który wszedł do służby w 1903.
 Czwarty "Shark" (SP-534) był motorówką zakupioną i przyjętą do służby w 1917.
 Piąty "Shark" (SS-174) był okrętem podwodnym typu Porpoise, który wszedł do służby w 1936. Zatopiony w 1942.
 Szósty "Shark" (SS-314) był okrętem podwodnym typu Balao, który wszedł do służby w 1944 i w tym samym roku został zatopiony.
 Siódmy "Shark" (SSN-591) był okrętem podwodnym typu Skipjack, który wszedł do służby w 1961.
Shark